Panýrek je příjmení těchto osobností:
 Duchoslav Panýrek (1867–1940) – lékař, popularizátor zdravotnických poznatků, syn Jana Duchoslava
 Jan Duchoslav Panýrek (1839–1903) – středoškolský profesor, popularizátor fyziky a chemie, autor satirických veršů
 Václav Panýrek-Vaněk (1865–1939) – poštovní úředník, autor povídek

přechýlená forma
 Jaroslava Panýrková (* 1939) – herečka, konferenciérka, televizní hlasatelka a moderátorka